«Месть за раскол страны» () — всеукраинская гражданская кампания, направленная на недопущение принятия законопроекта «Об основах государственной языковой политики» № 9073 и на нивелирование последствий принятого закона «Об основах государственной языковой политики» № 5029-VI.

Подробности 
Заключалась в снижении рейтингов народных депутатов и политических партий, которые голосовали за законопроект в Верховной раде Украины, а также в понижении рейтингов и имиджа других лиц, которые своими действиями способствовали принятию законопроекта. Кампания проходила в рамках длительной кампании «Займитесь делом, а не языком!». После принятия законопроекта и вступления в силу кампания длилась с целью недопущения дальнейшего участия этих политических сил и лиц в политической жизни Украины и/или скорейшему прекращению этого участия.

См. также 
 «»

Примечания

Ссылки 
 Активисты кампании Месть за раскол страны ездят по Украине, агитируя против кандидатов от ПР

Акции протеста 2012 года
2012 год на Украине
Акции протеста на Украине